Хала има више значења:

 Хала
 Хала (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хала (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хала (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хала (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хала (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Хала (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Хала (Хала, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хала (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хала (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хала (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хала (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хала (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хала (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику